Reeves Mound bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Reeves Mound (Kentucky), ID-Nr. 90001154
 Reeves Mound (Ohio), ID-Nr. 74001574